Иван Иванович Агая́нц (в Иране Иван Иванович Авалов; 28 августа 1911, Елизаветполь — 12 мая 1968, Москва) — деятель советской разведки, генерал-майор КГБ. Под его руководством была сорвана немецкая операция «Длинный прыжок», которая была одобрена Адольфом Гитлером и возглавлялась Эрнстом Кальтенбруннером, и имела целью ликвидировать руководителей «большой тройки» — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта — на Тегеранской конференции в 1943 году во время Второй мировой войны.

Биография 
Родился в Елизаветполе (ныне — Гянджа, Азербайджан) в семье армянского священника Ивана Сергеевича (1868—1936) и Анны Михайловны (1879—1955) Агаянцев. Отец Иван Сергеевич был священником в селе Зурнабад Елизаветпольской губернии. После окончания средней школы находился на партийной работе. В 1930 году перебрался в Москву, где его два старших брата (А. И. Агаянц и М. И. Агаянц) работали в ОГПУ. В том же году был зачислен в экономическое управление ОГПУ. Вскоре был избран в комитет комсомола и несколько лет руководил работой комсомольской организации.

В разведке 
В 1936 году Иван Агаянц был зачислен в органы внешней разведки, а в 1937 году направлен на оперативную работу в парижскую резидентуру под прикрытием сначала сотрудника торгпредства, а затем заведующего консульского отдела. После падения республиканского режима в Испании принимал участие в операции по вывозу лидеров Испанской компартии Хосе Диаса и Долорес Ибаррури в Москву.

В 1940 году возвратился в Москву. Был назначен сначала начальником отделения, затем заместителем начальника отдела 1 управления НКВД СССР. Свободно владел французским, персидским, турецким и испанским языками, достаточно хорошо знал английский и итальянский.

Иран 
С началом Великой Отечественной войны Агаянц был направлен в Иран в ранге советника посольства Советского Союза в Тегеране, где под псевдонимом Иван Авалов проработал до лета 1945 года. Будучи резидентом НКГБ в Иране, проявил свои незаурядные способности в разведывательной работе. Руководил мероприятиями по выявлению и ликвидации нацистской агентурной сети в стране. Курировал резидентскую деятельность в Иране, в частности группу «Лёгкая кавалерия» Геворка Вартаняна.

Проводя оперативные мероприятия в Иране, Агаянц успевал работать и против немцев и в нескольких странах Северной Африки и Ближнего Востока. Особенно важны были его командировки в Египет и Ирак. Он наладил взаимоотношения и с иранскими курдами. А 1 августа 1943 года по личному заданию Сталина вылетел в Алжир для установления контакта с французским генералом Шарлем де Голлем. Задание было выполнено, и вскоре в Москве состоялась встреча де Голля со Сталиным.

В 1943 году Агаянцу с помощью группы Геворка Вартаняна удалось сорвать операцию «Длинный прыжок», имевшую целью ликвидировать руководителей «большой тройки» — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта — на Тегеранской конференции в 1943 году.

После войны 
После войны был назначен «легальным» резидентом в Париже, куда в 1946 году переехал вместе с женой и тремя детьми. Особым успехом стало получение Плана Маршалла по послевоенной политике США и их союзников в Европе. Секретный вариант этого Плана был передан членам прибывшей в тот момент в Париж советской делегации.

Возвратился в СССР в 1947 году. С 1948 года находился на руководящей работе во внешней разведке. Был назначен начальником Управления Комитета информации, затем — начальником кафедры Школы 101 (разведывательной).

В 1959 г. назначен Шелепиным начальником нового отдела «Д» (дезинформация, в 1966 г. преобразован в cлужбу «А» - активные мероприятия) Первого главного управления КГБ, занимавшейся воздействием на зарубежное общественное мнение, в том числе путём дезинформации).

В 1965 году получил звание генерала.

В 1967 году Агаянц И. И. был назначен заместителем начальника Первого главного управления КГБ.

Смерть 
Постоянное напряжение сказалось на здоровье. Агаянц тяжело болел. Беспокоил и подхваченный в Иране туберкулёз. После операции долгие годы жил с одним лёгким. Умер 12 мая 1968 года от скоротечного рака. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с женой. За достигнутые результаты в разведывательной работе генерал-майор Иван Агаянц награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, многими медалями. Почётный сотрудник госбезопасности.

Примечания

Литература 
 
 
 , серия «ЖЗЛ», выпуск № 1455 — 6000 экз. — ISBN 978-5-235-03680-2.
 История российской внешней разведки. Очерки. Том V. Глава 42. Иван Иванович Агаянц. М.: Международные отношения, 2014. ISBN 978-5-7133-1451-4 .

Ссылки 
 
 Статья «Stopping Skorzeny» с сайта Espionage History Archive
 nkvd.memo.ru

Генерал-майоры (СССР)
Руководители советской внешней разведки
Сотрудники ГУГБ НКВД СССР
Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Умершие от рака
Шелепинцы